Rifnik se lahko nanaša na:
 naselje v občini Šentjur pri Celju;
 hrib nad Šentjurjem z gradom Rifnik na pobočju in arheološkim parkom na vrhu hriba.